Бранков може да се отнася за:
 Димитър Мишев, (1854-1932), български публицист и политик, чийто псевдоним е Бранков
 Георги Бранков (1913-1997), български инженер и политик
 Иво Бранков (р. 1975), български футболист
 Огнян Бранков (р. 1946), български лекар